Тропизмы (от  — поворот, направление) — реакция ориентирования клетки, направление роста или движения клеток относительно раздражителя (химического, светового и др.).

Другие значения 
 Тропизмы (литература) — дебютное произведение Натали Саррот.